Bo è un cognome di lingua italiana.

Varianti 
Bò.

Origine e diffusione 
Cognome tipicamente piemontese, è presente anche a Milano, Genova e in Emilia Romagna.

Potrebbe derivare da un'abbreviazione del termine bove, ad indicare un allevatore, macellaio o commerciante di buoi o per indicare che la famiglia era benestante.

In Italia conta circa 2181 presenze.

La variante Bò è milanese e genovese.

Persone

Note

Altri progetti 

Cognomi italiani